Горгота () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Горгота () — село в Румунії, у повіті Прахова. Адміністративний центр комуни Горгота.
 Горгота () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Резвад.